Le Faouët, commune française des Côtes-d'Armor
 Le Faouët, commune française du Morbihan
 Canton du Faouët 
 Marion du Faouët, pseudonyme de Marie-Louise Tromel (née en 1717 au Faouët, pendue en 1755), chef d'une bande de voleurs
 Musée du Faouët
 District du Faouët

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France